Unter start:bausparkasse versteht man:

 start:bausparkasse (Deutschland), Sitz in Hamburg
 start:bausparkasse (Österreich), Sitz in Wien